Serdán ist der Familienname folgen der Personen:

Serdán steht für:
 Ciudad Serdán, Stadt in Puebla, Mexiko

Siehe auch:
 Aquiles Serdán (Begriffsklärung)